Promyialges är ett släkte av spindeldjur som beskrevs av Alex Fain 1964. Promyialges ingår i familjen Epidermoptidae.

Promyialges är enda släktet i familjen Epidermoptidae.

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor 

Kvalster
Promyialges